Brug 234 (Muidergracht), historische brug tussen twee synagogen in Amsterdam-Centrum, tot circa 1853
Piet Meerburgbrug in de kade van de noordelijke kade van de Nieuwe Keizersgracht, eveneens Amsterdam-Centrum